Бле () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер
 Бле () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда
 Бле () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос

 Ізабель Бле — акторка та співачка з Квебеку (Канада)